Едита Анна Гурняк (,  14 листопада 1972 року, Зембіце, Польща) — польська попспівачка, композитор, автор пісень, продюсер, режисер, актриса мюзиклів і телеведуча. Член фонографічної академії ZPAV і Асоціації художників і виконавців музики й музичних творів SAWP. Почесний громадянин Гміни Зембіце і почесний посол столиці польської пісні в місті Ополе.

Дискографія

Альбоми 
 1995 (8 травня) — Dotyk
 1997 (7 листопада) — Kiss Me, Feel Me
 1997 (10 листопада) — Edyta Górniak
 1999 — Live'99
 2002 (9 березня) — Perła
 2003 (31 березня) — Invisible
 2007 (12 жовтня) — E.K.G.
 2008 (22 грудня) — Zakochaj się na Święta w kolędach
 2012 (14 лютого) — My

Сингли 
 Once In A Lifetime — To nie ja (Edel Germany, 1994)
 Jestem kobietą (Pomaton EMI, 1994)
 Dotyk (Pomaton EMI, 1995)
 Love Is On The Line (Pomaton EMI, 1996)
 To Atlanta (Pomaton EMI, 1996)
 When You Come Back To Me (EMI, 06.10.1997)
 Kiss me, feel me (Toshiba EMI Ltd, 1997)
 Hope For Us (Pomaton EMI, 1998)
 Lustro (Pomaton EMI, 1998)
 Dumka na dwa serca (Pomaton EMI, 1998)
 Stop! (Pomaton EMI, 1999)
 Anything (EMI, 1998)
 One & One (Toshiba EMI 1997; EMI, 1999)
 Linger (EMI, 1999)
 Hunting High & Low (Pomaton EMI, 2000)
 Jak Najdalej (Pomaton EMI, 2002)
 Nie proszę o więcej (Pomaton EMI, 2002)
 Słowa jak motyle (Pomaton EMI, 2002)
 Perła (Pomaton EMI, 2002)
 Impossible (Virgin Germany, 2003)
 The Story So Far (Virgin Germany, 2003)
 Whatever It Takes (Virgin Germany, 2003)
 Make It Happen (Virgin, 2003)
 Nieśmiertelni" (Pomaton EMI, 2003)
 Nie było — Sweet Noise (Pomaton EMI, 2004)
 Krople chwil (Cisowianka, 2004)
 Lunatique (EG.Production, 2005)
 Ona i on (Polskie Radio S.A. 2006)
 Sexuality (EG.Production, 2006)
 Loving You (Sony BMG Poland, 2006)
 List (Agora SA, 2007)
 Dziekuję Ci (Agora SA, 2008)
 To nie tak jak myślisz'' (Sony BMG, 2008)

Посилання 
 Офіційний сайт
 Вебфорум 

Польські співачки
Учасники Євробачення 1994
Представники Польщі на Євробаченні
Виконавці польською мовою
Виконавці англійською мовою